

Geografia
 Mondelli – frazione di Ceppo Morelli nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Italia
 Pizzo Mondelli – montagna della Svizzera

Persone
 Domenico Mondelli – militare e aviatore italiano
 Emilio Mondelli – banchiere e politico argentino
 Filippo Mondelli – canottiere italiano
 Francesco Antonio Mondelli – vescovo cattolico italiano.
 Maurizio Mondelli – rugbista, arbitro di rugby a 15 e dirigente sportivo italiano